Мистислав I Владимирович од Кијева (1. јун 1076 - 14. април 1132) био је велики кнез Кијевске Русије од 1125. године до своје смрти.

Биографија 

Мистислав је био најстарији син Владимира Мономаха и Гите од Весекса. Деда по мајци био му је Харолд II Енглески. Мистиславово крсштено име било је Теодор. Године 1088. на управу је добио Велики Новгород. Владао је од 1088. до 1093. и од 1095. до 1117. године. Наследио је свога оца након његове смрти 1125. године. Изградио је бројне цркве у Новгороду. Катедрала Светог Николе и Катедрала Светог Антонија преживеле су до данас. Подигао је и породичну гробницу у Берестову.

Мистислав је читав живот водио ратове против Кумана (1093, 1107, 1111, 1129), Естонаца (1111, 1113, 1116, 1130), Литванаца (1131) и Кнежевине Полоцк (1127, 1129). Године 1096. поразио је свога ујака Олега од Чернигова чиме је започео вековно непријатељство између своје и Олегове породице. Био је последњи владар уједињене Русије.

Мистислав је био ожењен Кристином Шведском, ћерком шведског владара Инге. Родила му је десеторо деце:
 Ингеборга Кијевска
 Малмфреда Кијевска
 Еупраксија Кијевска
 Всеволод од Новгорода
 Марија, жена Всеволода II Кијевског
 Изјаслав II Кијевски
 Ростислав I Кијевски
 Свјатополк од Пскова
 Рогнеда
 Ксенија

Породично стабло

Види још 
 Списак великих кнежева Кијева

Извори 

Рођени 1076.
Умрли 1132.
Велики кнежеви Кијева
Династија Рјурикович